1761 Edmondson – asteroide della fascia principale
  Edmondson – centro abitato dell'Arkansas

Persone 

 Adrian Edmondson – attore, comico, regista e scrittore britannico
 Alexander Edmondson – pistard e ciclista su strada australiano
 Annette Edmondson – pistard e ciclista su strada australiana
 Elizabeth Edmondson – scrittrice inglese
 Elizabeth Edmondson – nuotatrice paralimpica australiana
 Mark Edmondson – tennista australiano
 Ray Edmondson – critico cinematografico australiano
 Sarah Edmondson – attrice canadese

Pagine correlate 

Edmonson